

Geografia

Austria 
 Stumm – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Niemcy 
 Stumm – dzielnica Pfarrkirchen

Osoby 
 Fabian Stumm – niemiecki aktor
 Gerhard Stumm – austriacki psycholog
 Richard Stumm – niemiecki grafik
 Werner Stumm – szwajcarski chemik

Zobacz też 
 Stuhm